Гран-при Японии 1993 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 24 октября 1993 года.

Эдди Ирвайн дебютировал за команду Джордан, а Мика Хаккинен завоевал свой первый подиум в карьере.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:41,176

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 24 октября
Октябрь 1993 года
Спорт в Японии в 1993 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке